Kaniža je lahko:
 Kaniža Gospićka (Hrvaška)
 Kaniža, Ivanec (Hrvaška)
 Kaniža, Bebrina (Hrvaška)
 Kaniža (Slovenija)